МЛБ в сезоне 1974 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Окленд Атлетикс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Лос-Анджелес Доджерс — Питтсбург Пайрэтс 3-1

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Балтимор Ориолс 3-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1974: Окленд Атлетикс — Лос-Анджелес Доджерс 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1974 год в бейсболе